Csehország
 Zborov, település a Šumperki járásban
 Zborov, Ledenice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Szlovákia
 Felsőzboró (szlovákul Zborov nad Bystricou), község a Zsolnai kerületben, a Csacai járásban
 Zboró (szlovákul Zborov), község az Eperjesi kerület Bártfai járásában
 Ukrajna
 Zboriv (oroszul Zborov), település a Ternopili területen